Кантунильки́н () — небольшой город в Мексике, штат Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Ласаро-Карденас и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Kantunilkín с майянского языка можно перевести как — жёлтый солнечный камень.

До 1850 года поселение располагалось несколько восточнее, но во время Юкатанской войны рас местные жители решили переселиться из-за проводимых правительственными войсками зачисток.

В настоящее время жители занимаются сельским хозяйством, животноводством, лесным хозяйством и пчеловодством, а также с торговлей и услугами.

В 1974 году был создан штат Кинтана-Роо, были сформированы муниципалитеты, а поселение получило статус административного центра образованного муниципалитета Ласаро-Карденас.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Кинтана-Роо